Генна́дий Григо́рьевич Степа́нов (1 мая 1922, Владивосток — 10 апреля 1989, Москва) — советский боксёр и тренер по боксу. Выступал на всесоюзном уровне в полутяжёлой весовой категории в середине 1940-х — начале 1950-х годов, двукратный чемпион СССР, бронзовый и дважды серебряный призёр советских национальных первенств, мастер спорта СССР. Осуществлял тренерскую деятельность в спортивном обществе «Динамо», член тренерского коллектива национальной сборной СССР, личный тренер известного советского боксёра Аскольда Лясоты. Заслуженный тренер РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Геннадий Степанов родился 1 мая 1922 года в городе Владивостоке Приморской губернии, но спустя два года его семья переехала на постоянное жительство в Москву. Активно заниматься боксом начал в возрасте четырнадцати лет в 1936 году под руководством заслуженного мастера спорта и тренера Константина Васильевича Градополова. Тренировался вместе со своими старшими братьями Виктором и Анатолием, которые впоследствии тоже стали известными боксёрами и тренерами.

Вынужден был прервать карьеру спортсмена из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях. Награждён медалью «За отвагу» (1943), орденом Отечественной войны I степени (1985).

Первого серьёзного успеха как боксёр добился уже после войны в 1946 году, когда, будучи членом центрального совета всесоюзного физкультурно спортивного общества «Динамо», выступил на чемпионате СССР в Москве и завоевал награду бронзового достоинства — на стадии полуфиналов полутяжёлой весовой категории уступил тбилисскому динамовцу Левону Гудушаури.

В 1948 году на чемпионате СССР в Тбилиси и Ленинграде одолел всех своих соперников в полутяжёлом весе, в том числе старшего брата Анатолия в финале, и стал новым чемпионом страны по боксу. Через год на аналогичных соревнованиях в Каунасе повторил это достижение, вновь прошёл всех оппонентов по турнирной сетке и добавил в послужной список ещё одно золото национального первенства. На чемпионатах СССР 1950 и 1951 годов в Свердловске и Донецке соответственно дважды встречался в финале с Юрием Егоровым, потерпев поражение в обоих случаях. Является обладателем звания мастера спорта СССР.

В 1955 году сыграл одного из персонажей в художественном фильме «Мексиканец».

После завершения карьеры спортсмена перешёл на тренерскую работу. В течение многих лет состоял в числе тренеров национальной сборной Советского Союза, председатель тренерского совета РСФСР. Подготовил ряд титулованных боксёров, добившихся успеха всесоюзном уровне. В частности, вместе с братом Анатолием воспитал заслуженного мастера спорта Аскольда Лясоту, трёхкратного чемпиона СССР, шестикратного чемпиона РСФСР. За выдающиеся достижения на тренерском поприще удостоен почётного звания «Заслуженный тренер РСФСР».

Умер 10 апреля 1989 года в возрасте 66 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Степанов Геннадий Григорьевич — страница на сайте «Спорт-страна.ру»

Чемпионы СССР по боксу
Боксёры 1940-х годов
Боксёры 1950-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Мастера спорта СССР
Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры РСФСР
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Похороненные на Ваганьковском кладбище